Вагуй может означать следующее:
 Вагуй (река) — река в Ленинградской области, правый приток Луги
 Вагуй (порода) — японская порода домашнего быка